1-й стрелковый корпус :
 1-й стрелковый корпус (1-го формирования)
 1-й стрелковый корпус (2-го формирования)